

Patronymes 
Zaroubine (masculin ; ) ou Zaroubina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Elizabeth Zarubina (1900-1987), espionne soviétique
 Ielena Zaroubina (1978-), joueuse de volley-ball russe
 Ivan Zaroubine (1887-1964), orientaliste et linguiste russe

Patronyme russe